ФК Хелсингборг је шведски фудбалски клуб из Хелсингборга који се такмичи у Првој лиги Шведске. Своје утакмице као домаћини играју на Олимпија стадиону, капацитета 17.200 места. Клуб је основан 4. јуна 1907. године.

Трофеји 
 Прва лига: 7
 1929, 1930, 1933, 1934, 1941, 1999, 2011
 Куп: 5
 1941, 1998, 2006, 2010, 2011
 Суперкуп: 2
 2011, 2012

Хелсингборг у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Хелсингборг